ou  peut désigner :

Jeux 
 le Blackjack, un jeu de carte populaire dans les casinos ;
 Blackjack, un jeu électronique de la série Game and Watch fabriqué par Nintendo.

Musique 
 Black Jack, un des membres fondateurs du groupe de rap Démocrates D ;
 Black Jack, un groupe de britpop ;
 , un album de Donald Byrd.

Télévision 

  (Burakku jakku), série japonaise d'Osamu Dezaki, diffusé en 1993 ;

 , téléfilm américano-canadien de John Woo, diffusé en 1998 ;

 , série de téléfilms diffusés du  au  sur .

Cinéma 

 , comédie dramatique de Colin Nutley, sorti en 1990 ;
 , film franco-américano-britannique de Julien Duvivier et José Antonio Nieves Conde, sorti en 1950 ;
 , titre original d'À genoux, Django, film italien de Gianfranco Baldanello, sorti en 1968 ;
 , film britannique de Ken Loach, sorti en 1979 ;
 Black Jack est la marionnette représentant Jacques Chirac dans Le Bébête show.

Édition 
Black Jack est une série incluse dans la revue Atémi (périodique).

Autres 
 Black Jack, un des surnoms avec Jolly Roger du drapeau pirate (deux tibias entrecroisés surmontés d'un crâne) ;
 Black Jack est le surnom de Jack McDowell, joueur de baseball ;
 Blackjack, surnom donné par l'OTAN au bombardier lourd Tupolev-160 ;
 Black Jack, un manga créé par Osamu Tezuka.
 Blackjack est un constructeur automobile.
 Blackjack est un drone de reconnaissance américain.

Homonymie de titre